Rouch ist der Familienname von:
 Jean Rouch (1917–2004), französischer Regisseur

Sonstiges:
 Rouch Point, Landspitze der Petermann-Insel, Wilhelm-Archipel, Antarktis